Benjámin - keresztnév
Benjámin - Jákob fia a Bibliában